Колю́ткино — топоним в Белоярском городском округе Свердловской области, название населённых пунктов.

Населённые пункты
 Колюткино — посёлок.
 Колюткино — село.

Железнодорожная станция
 Колюткино — станция Свердловсклй железной дороги на линии Екатеринбург — Каменск-Уральский.

См. также 
 Колюткинский — посёлок в Белоярском городском округе Свердловской области.